Austria
Referendum sull'adesione dell'Austria all'Unione europea (1994)
Croazia
Referendum sull'adesione della Croazia all'Unione europea (2012)
Danimarca
Referendum sull'adesione della Danimarca all'Unione europea (1972)
Referendum sulla ratifica del Trattato di Maastricht (1992)
Referendum sulla ratifica del Trattato di Maastricht (1993)
Referendum sulla ratifica del Trattato di Amsterdam (1998)
Referendum sull'adozione dell'euro (2000)
Estonia
Referendum sull'adesione dell'Estonia all'Unione europea (2003)
Finlandia
Referendum sull'adesione della Finlandia all'Unione europea (1994)
Francia
Referendum sull'allargamento della CEE (1972)
Referendum sul Trattato di Maastricht (1992)
Referendum sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2005)
Irlanda
Referendum sull'adesione dell'Irlanda alla Comunità europea (1972)
Referendum sulla ratifica dell'Atto unico europeo (1987)
Referendum sulla ratifica del Trattato di Maastricht (1992)
Referendum sulla ratifica del Trattato di Amsterdam (1998)
Referendum sulla ratifica del Trattato di Nizza (2001)
Referendum sulla ratifica del Trattato di Nizza (2002)
Referendum sulla ratifica del Trattato di Lisbona (2008)
Referendum sulla ratifica del Trattato di Lisbona (2009)
Referendum sulla ratifica del Fiscal Compact (2012)
Italia
Referendum sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento Europeo (1989)
Lettonia
Referendum sull'adesione della Lettonia all'Unione europea (2003)
Lituania
Referendum sull'adesione della Lituania all'Unione europea (2003)
Lussemburgo
Referendum sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2005)
Malta
Referendum sull'adesione di Malta all'Unione europea (2003)
Norvegia
Referendum sull'adesione della Norvegia all'Unione europea (1972)
Referendum sull'adesione della Norvegia all'Unione europea (1994)
Paesi Bassi
Referendum sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2005)
Referendum sull'accordo di associazione tra l'Ucraina e l'Unione europea (2016)
Polonia
Referendum sull'adesione della Polonia all'Unione europea (2003)
Regno Unito
Referendum sulla permanenza del Regno Unito nelle Comunità europee (1975)
Referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea (2016)
Repubblica Ceca
Referendum sull'adesione della Repubblica Ceca all'Unione europea (2003)
Slovacchia
Referendum sull'adesione della Slovacchia all'Unione europea (2003)
Slovenia
Referendum sull'adesione della Slovenia all'Unione europea (2003)
Spagna
Referendum sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2005)
Svezia
Referendum sull'adesione della Svezia all'Unione europea (1994)
Referendum sull'adozione dell'euro (2003)
Ungheria
Referendum sull'adesione dell'Ungheria all'Unione europea (2003)